Příjmení Krčmář může nést:
 Alois Krčmář (1887–1961), český malíř
 Jan Krčmář (1877–1950), český právník a politik
 Michal Krčmář (* 1991), český biatlonista
 Michal Krčmář (* 1990), tanečník, první sólista finského národního baletu
 Miroslav Krčmář (1910–1992), český právník
 Petr Krčmář (* 1981), český publicista
 Zdeněk Krčmář (* 1964), český právník, soudce Nejvyššího soudu

ženy
 Inka Krčmářová-Křížková (1900–1982), česká malířka, grafička a uměleckoprůmyslová výtvarnice